Huara kan syfta på:

 Huara (släkte) – ett släkte av spindlar
 Huara (kommun) – en kommun i Chile